Pade ou Padé désigne :

Personnes 
 Henri Padé (1863-1953), mathématicien français
 Approximant de Padé
 Else Marie Pade (1924-2016), compositrice danoise
 Steen Pade (1956-), compositeur danois
 Christian Pade (1962-), metteur en scène allemand

Lieux 
 Pade, village de Birmanie
 Padé, cours d'eau au Cameroun

Homonymie de patronyme